Кире́й — многозначный термин:

Персоналии 
 Кирей, Василий Фадеевич (1879—1942) — генерал-лейтенант Русской армии, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной республики.
 Кирей, Иван Фёдорович — советский профессор каллиграфии.
 Кирей, Михаил Ильич (род. 1936) — советский партийный деятель.

Реки 
 Кирей — река на юге Восточной Сибири, правый приток реки Ия.
 Кирей — река на юге Восточной Сибири, правый приток реки Уда.

Населённые пункты 
 Кирей — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Кирей — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Кирей — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Кирей — аул в Называевском районе Омской области.

Другое 
 Кирей — союз племён, обитавших на современных территориях Забайкалья, Восточного Казахстана, и Монголии в X—XII веках.